Příjmení Zahrádka nosí více významných osobností:

 František Zahrádka (1930–2017) – český skaut a protikomunistický odbojář
 Jaroslav Zahrádka (* 1963) – český pedagog, ředitel gymnázia v Chomutově
 Klement Antonín Zahrádka (1786–1853) – opat cisterciáckého kláštera v Oseku u Duchcova
 Ladislav Zahrádka (1903-1943) – československý důstojník západní armády
 Miroslav Zahrádka (* 1931) – český vysokoškolský učitel, rusista a překladatel
 Pavel Zahrádka (1932-???) – český a československý politik z Třebíčska, po sametové revoluci poslanec FS za OF a ODS
 Růžena Zahrádková (1898–1955) – česká a československá politička, poúnorová poslankyně za KSČ